

Biografia 
A inizio carriera, ancora adolescente, lavora come speaker radiofonica e si dedica al teatro studiando con Gianni Mantesi. Si specializza successivamente nel doppiaggio di cartoni animati e telefilm, e prestando la voce a pubblicità televisive.

Nell'ambito dell'animazione ha doppiato il personaggio di April O'Neil nelle 10 stagioni della serie animata Tartarughe Ninja alla riscossa (nell'edizione italiana, trasmessa a partire dal 1988) e al personaggio di Sharon Apple nella serie di Original Anime Video che compongono Macross Plus.

Nel settore telefilm e miniserie televisive è stata la voce dell'attrice Sharon Stone in Ricordi di guerra, di Rebecca Gibney in Dottori con le ali e di Bahni Turpin in MTV Undressed.

Nel settore delle soap opera ha lavorato come doppiatrice in Sentieri e Rituals e poi, a partire dal 2005, come attrice interpretando il personaggio della dottoressa Sabina Luciani nella soap italiana Centovetrine.

Doppiaggio

Televisione 
 Tovah Feldshuh in Olocausto
 Sharon Stone in Ricordi di guerra
 Rebecca Gibney in Dottori con le ali

Animazione 
 Dominic Royal in Space Adventure Cobra
 Danse in Jem
 April O'Neil in Tartarughe Ninja alla riscossa
 Shanelle in Siamo quelli di Beverly Hills
 Sharon Apple in Macross Plus
 Eri Ochiai in Perfect Blue

Filmografia 
 Centovetrine, Canale 5 (2005)

Pubblicità 
 Parmalat, Microsoft, Stream TV e altre

Note

Collegamenti esterni